Cupone – località di Spezzano della Sila (CS)
Cupone – frazione di Rocca di Neto (KR)
Stazione di Cupone – fermata ferroviaria situata nel comune di Capistrello (AQ)